Мисс Интернешнл 2015 () — 55-й конкурс красоты «Мисс Интернешнл», который прошёл 5 ноября 2015 года в Grand Prince Hotel Takanawa в Токио. Победительницей стала представительница Венесуэлы Эдимар Мартинес. Новая корона была представлена Микимото.

Результаты

Итоговые места

Континентальные королевы красоты

Специальные награды

Спонсорские награды

Топ 
Топ-10

 Бразилия
 Гондурас
 Кения
 Мексика
 Филиппины
 Таиланд
 Великобритания
 США
 Венесуэла
 Вьетнам

Судьи 
 Акэми Симомура
 Фудзицу Кобори
 Валери Эрнандес
 Дзюнко Косино
 Норика Фудзивара
 Марико Бандо
 Юки Икэнобо

Участницы

Примечание

Вернулись 
Последний раз участвовали в 2009 году:
 
 
 
Последний раз участвовали в 2010 году:
 

Последний раз участвовали в 2011 году:
 

Последний раз участвовали в 2012 году:
 

Последний раз участвовали в 2013 году:

Примечание

Отказались

Участие в других конкурсах красоты 

Мисс Мира
 2011: : Linda Szunai (Топ-31)
 2012: : Jennifer Valle
 2013: : Andreea Chiru
 2014: : Wahiba Arres

Мисс Земля
 2014: : Andreea Chiru
 2014: : Sasi Sintawee (Топ-16)

Miss Grand International
 2014: : Kathryn Kohut (2-я Вице Мисс)

Reinado Internacional del Café
 2013: : Jennifer Valle (4-я Вице Мисс)
 2013: : Mónica Mariani
 2015: : Jessica Gonzalez

Miss Tourism International
 2014: : Saara Ahlberg (Топ-20)

Top Model of the World
 2011: : Alejandra Panozo

Miss United Continents
 2014: : Jessica Gonzalez

Miss Mesoamérica
 2013: : Daniela Armijos (Топ-5)
 2013: : Mónica Mariani (Победительница)

Reina Mundial del Banano
 2012: : Jennifer Valle (Победительница)

Мисс США
 2013: : Brianna Acosta

Miss Scuba International
 2012: : Janicel Lubina (Top 5)

Трансляция

Примечание

Ссылки 
 Official Miss International website
 Edymar Martinez Miss International 2015 @ Angelopedia
 Miss International 2015 Contestants @ Angelopedia
 Miss International 2015 Pageant Info @ Angelopedia

2015 год в Японии
Мисс интернешнл
События 5 ноября
Ноябрь 2015 года